Termenul „Eri” se poate referi la:

Abrevieri
Eritreea în ISO 
Electrical resistivity imaging,
Nume de persoane
Vincent Eri